

Patronyme 

 François Affolter (1991-), footballeur suisse ;
 , compositeur néerlandais de musique ;
 Paul Affolter (1859-1929), relieur français ;
  (1951-), actrice suisse.

Homonymie de patronyme